, un auteur-compositeur-interprète américain.
  (1973-), un rabbin américain.
 Don Kirshner (1934-2011), un éditeur musical et agent artistique américain.
 ,  un entraineur américain de football.
 Mia Kirshner (1975-), une actrice canadienne.
 Rebecca Rand Kirshner (1974-), une productrice et scénariste à la télévision américaine.
 Robert Kirshner (1949-), un astronome et professeur de sciences américain.